Le grand monde est un format français de papier défini par l’AFNOR avec les dimensions suivantes : .

Notes et références  

Monde, grand